Saul és Dávid, Carl Nielsen négyfelvonásos operája
Saul és Dávid, Rembrandt festménye
Saul és Dávid, Guercino (Giovanni Francesco Barbieri) festménye
Saul és Dávid, Julius Kronberg festménye
Saul és Dávid, Giuseppina Brignoli festménye
Saul és Dávid, Borsos Miklós rézkarca
Saul és Dávid, James Stuart Blackton 1909-es filmje